Ak-Schyirak bezeichnet:

 Ak-Schyirak, Gebirgsstock im Gebiet Yssykköl (Kirgisistan)
 Ak-Schyirak (Dorf), Ort in Kirgisistan
 Ak-Schyirak (Fluss), Fluss in Kirgisistan
 Ak-Schyirak (Togus-Toro), Gebirgszug im Rajon Togus-Toro (Gebiet Dschalalabat) (Kirgisistan)